Кузьминка (, ) — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
Название селения происходит от имени служилого татарина Кузьмы Судеярова.  До 1611 г. Кузьма Судеяров со своим отрядом из 43 человек  пришел из Темниковского уезда и поселился в старинном тюркском селении Пара на одноименной реке.   

Деревня Кузьминка расположена неподалеку от реки Пары и исторически граничит как с крупными татарскими селами Уразовка и Антяровка, так и с более маленькими деревнями как Кадомка.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Краснооктябрьского района (Нижегородская область)